— уезд в Японии, расположенный в центральной части префектуры Ниигата на берегу Японского моря. Площадь 44,38 км². Население 5 098 чел. (на 1 мая 2008 года). Плотность населения 44,43 чел./км².

Состав 
 посёлок Идзумодзаки;
 посёлки Косидзи и Масима (до 1 апреля 2005) — поглощён городом Нагаока;
 посёлки Тэрадомари, Ёита и село Васима (до 1 января 2006) — поглощён городом Нагаока. 

Уезды префектуры Ниигата